

Niemcy 
1 dzielnica miasta:
 Krempel – dzielnica Langen

1 gmina:
 Krempel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen